«Зверь» — будущий фильм французского режиссёра Бертрана Бонелло в жанре романтической антиутопии. Главные роли в нём играют Джордж Маккей и Леа Сейду.

Сюжет 
Действие фильма происходит в будущем, когда люди стремятся избавиться от эмоций. Главная героиня намерена очистить свою ДНК в специальной машине, которая лишит её способности чувствовать. Однако она встречает мужчину, и между героями возникает странная связь.

В ролях 
 Джордж Маккей
 Леа Сейду

Производство 
Проект был анонсирован в мае 2022 года. Режиссёром стал Бертран Бонелло, главные роли получили Джордж Маккей и Леа Сейду. Съёмки начнутся в августе 2022 года. Известно, что фильм будет двуязычным (английский и французский языки), продюсеры описывают его как «разножанровый проект, который следует по стопам Дэвида Линча, Дэвида Кроненберга и Генри Джеймса».

Примечания 

Фильмы Франции 2023 года
Фильмы Канады 2023 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Канады
Научно-фантастические фильмы Франции
Научно-фантастические фильмы Канады
Фильмы Бертрана Бонелло
Экранизации произведений Генри Джеймса
Экранизации романов Великобритании
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19